BSK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto (Mohamed Khider), Biskra, Algeria
 bsk – codice ISO 639-3 della lingua burushaski